Furcaspora är ett släkte av svampar. Furcaspora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Furcaspora